Карл Дэ́йвис (Carl Davis или Karl Davies):
 Дэвис, Карл (род. 1936) — американский и британский композитор и дирижёр.
 Дэвис, Карл (род. 1982) — британский актёр.
 Дэвис, Карл Уэйн (род. 1973) — американский боксёр-тяжеловес.
  (1911—1940) — британский военный лётчик времён Второй мировой войны, участник Битвы за Британию.